Fed Cup 2010 var den 48. udgave af Fed Cup, ITF' turnering for kvindelige tennislandshold.

Turneringen blev vundet af Italien, som i finalen besejrede USA med 3-1, og som dermed vandt Fed Cup-titlen for andet år i træk og tredje gang i alt. Det var også andet år i træk, at italienerne besejrede netop USA i finalen.

Italiens hold bestod i alle holdets tre holdkampe af spillerne Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Sara Errani og Roberta Vinci, hvoraf de to sidstnævnte dog ikke kom i kamp i finalen, eftersom holdkampen allerede var afgjort efter de fire singlekampe.

Hold 

Turneringen afvikledes i fem niveauer, hvor World Group med otte hold var den højest rangerende. Ud fra placeringerne i Fed Cup 2009 var følgende hold kvalificerede til spil i de fem nivaeuer. Hold, der er rykket op fra et lavere niveau, er markeret med (O), mens hold der er rykket ned fra et højere niveau er markeret med (N).

World Group 

Otte hold deltog i World Group, der afvikledes som en ren cup-turnering med kvartfinaler, semifinaler og finale. De fire tabere af kvartfinalerne måtte spille kvalifikationskampe mod de fire vindere af kampene i World Group II for at forblive i World Group.

World Group II

Gruppe I

Gruppe II

Gruppe III

Kilder / eksterne henvisninger 
 Fed Cup   

2010
Tennis i 2010